Oh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Byoung-Un Oh
 Sang-Hun Oh